Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo peut désigner les événements sportifs organisés ou en cours d'organisation à Cortina d'Ampezzo, ville d'Italie :
 les Jeux olympiques d'hiver de 1944 (suspendu pour la Seconde Guerre mondiale) ;
 les Jeux olympiques d'hiver de 1956 ;